Regne d'Armènia (antiguitat), 380 aC a 387/428 dC, regit per les dinasties oròntides, artàxides i arxakuní
 Regne d'Armènia o Armènia Sofene, regne armeni (segle III aC - 90 aC)
 Regne d'Armènia o Petita Armènia, regne creat pels romans l'any 18
 Regne d'Armènia, conegut com Armènia bagràtida, 884 a 1045

 Regne d'Armènia Menor, fundat a Cilícia el 1064